Estatua de Rolando hace referencia a varios artículos:

En Alemania
Estatua de Rolando (Bremen)
Estatua de Rolando (Magdeburgo)
Estatua de Rolando (Ciudad de Bandeburgo)
Estatua de Rolando (Haldensleben)